Arola peut désigner :
 Arola, un village du Nord de l'Italie, dans la région du Piémont
 Les éditions Arola, une maison d'édition française qui publie notamment la revue Dada